Сухая Бугурна — село в составе Мокробугурнинского сельского поселения Цильнинского района Ульяновской области.

География 
Находится на берегу реки Бугурна на расстоянии примерно 13 километров на север-северо-восток по прямой от районного центра села Большое Нагаткино.

История
В 1913 в селе было 140 дворов, 755  жителей (преимущественно русских), церковь, школа, конный завод. В 1990-х годах работало отделение ТОО «Родина».

Население
Население составляло 191 человек в 2002 году (русские 30%, чуваши 60%), 170 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Цильнинского района